Тава́рис () бразильско-португальская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Таварис, Андре Луис (род. 1983) — бразильский футболист, более известный как Ардезиньо.
 Таварис, Аурелиу ди Лира (1905—1998) — генерал бразильской армии.
 Таварис, Джон (род. 1990) — канадский хоккеист.
 Таварис, Мариу (род. 1928) — бразильский композитор и дирижёр.
 Таварис, Тиагу (род. 1984) — бразильский боец смешанного стиля.
 Таварис, Фабио Энрике (род. 1993) — бразильский футболист.
 Таварис, Фернанда (род. 1980) — бразильская супермодель.
 Таварис, Экель (1896—1969) — бразильский композитор.
 Оливейра Таварис, Адриан (род. 1994) — бразильский футболист.
 Таварис ди Кастро, Шейла (род. 1983) — бразильская волейболистка.
 Таварис ди Сантана, Клодоалдо (род. 1949) — бразильский футболист.
 Таварис Кардозо, Рубенс Вандерлей (род. 1976) — бразильский футболист.

Топоним 
 Таварис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Таварис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.

См. также 
 Таварес
 Тавариш